

Personnalités 
 Enrique Cerdán Fuentes (1937-), dessinateur espagnol ;
 Grégory Cerdan (1982-), footballeur français ;
 Marcel Cerdan (1916-1949), boxeur français ;
 Marcel Cerdan Jr (1943-), boxeur français, fils de Marcel Cerdan ;
 Simone Cerdan (1897-1967), actrice et chanteuse française.

Voir aussi 

 Saint-Laurent-de-Cerdans : commune française, située dans le département des Pyrénées-Orientales